Oxyrhynchus, genre d'insectes coléoptères de la famille des Dryophthoridae.
 Oxyrhynchus, genre de plantes dicotylédones de la famille des Fabaceae.

 Oxyrhynchus, nom de la ville antique d'Oxyrhynque (actuellement El-Behneseh en Égypte).